Сопко Юрій Андрійович (* 12 лютого 1958) — український художник, керівник Чернівецької художньої студії «Жива фарба».

Біографія 
Закінчив Одеське театрально-художнє училище, працював декоратором у Чернівецькому обласному драматичному театрі ім. О. Кобилянської. Працював:
 2008–2011 — керівник народної студії образотворчого мистецтва Чернівецького обласного будинку вчителя;
 2011–2012 — керівник та співзасновник студії образотворчого мистецтва громадської організації «Центр культури, творчості та дозвілля вчителів» (Чернівці);
 З 2012 року — керівник художньої студії «Жива фарба».

Керівник і засновник студії «Жива фарба» 
Заснував Чернівецьку художню студію «Жива фарба», яка розпочала свою роботу 2 квітня 2012 року. Під його керівництвом 12 вересня 2012 року в приміщенні Чернівецького художнього музею художня студія провела виставку робіт.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт студії
 Художня студія «Жива фарба» в ВКонтакті
 Юрій Андрійович Сопко. Картини старого міста #Чернівці
 «Ця студія насправді є унікальною» — директор художнього музею Інна Кіцул
 Сторінка художньої студії «Жива фарба» в Твіттері
 Картини Живої фарби презентували у Чернівцях

Українські художники